Pesteiche steht für:

 Hollener Pesteiche, Naturdenkmal bei Hollen in Beverstedt, Landkreis Cuxhaven
 Pesteiche () in Pesterwitz, Stadtteil von Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge